École Polytechnique Fédérale de Lausanne
 European Professional Football Leagues